Infraspinatus tendon ang. – ścięgno mięśnia podgrzebieniowego
 port lotniczy Stambuł
 indyjski czas standardowy (ang. Indian Standard Time)